Борисовське сільське поселення — сільське поселення в складі Бабаєвського району Вологодської області. Центр — село Борисово-Судське.
Створене 1 січня 2006 року відповідно до Федерального закону № 131 «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації».

Населенні пункти 
До складу сільського поселення входять 75 населених пунктів, в тому числі:
73 села,
1 селище,
1 хутір.

Примітки

Посилання 

Бабаєвський район
Сільські поселення Вологодської області